Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 302001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 9 sierpnia 1994 do 21 listopada 2003. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

302001-302100

302101-302200

302201-302300

302301-302400

302401-302500

302501-302600

302601-302700

302701-302800

302801-302900

302901-303000

Przypisy 

Lista planetoid 302001-303000